Anas – rodzaj ptaka z podrodziny kaczek (Anatinae) w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy.

Morfologia 
Długość ciała 35–70 cm, rozpiętość skrzydeł 50–100 cm; masa ciała samic 270–1400 g, samców 290–1800 g.

Systematyka

Etymologia 
 Anas: , anatis „kaczka”. Krzyżówka jest dzikim przodkiem udomowionych kaczek.
 Anassus: gr. intensywny przedrostek α- a-; νασσα nassa „kaczka” (por. łac. anas, anatis „kaczka”). Rafinesque ukuł tę nazwę dla grupy dzikich ptaków (Serrirostria, podrodzina Anserinia), ale później w ornitologii anassa (od gr. ανασσα anassa „królowa”) jest zawsze używana w odniesieniu do „czapli”. Nowa nazwa dla Anas.
 Dafila (Daphila): autor opisu taksonu nie wyjaśnił pochodzenia nazwy. Sądzono, że jest to brazylijska nazwa jakiejś kaczki, ale zostało to odrzucone przez Elliotta Couesa w 1882 roku. Gatunek typowy: Anas acuta Linnaeus, 1758.
 Crecca: epitet gatunkowy Anas crecca Linnaeus, 1758;  i Kräcka „cyraneczka zwyczajna”. Gatunek typowy: Anas crecca Linnaeus, 1758.
 Nettion (Nettium):  nēttion „kaczuszka”, od zdrobnienia νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas crecca Linnaeus, 1758.
 Trachelonetta: gr. τραχηλος trakhēlos „kark, szyja”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas acuta Linnaeus, 1758.
 Boschas: łac. boscas, boscadis lub boscis, boscidis „kaczka”, od gr. βοσκας boskas, βασκας baskas lub φασκας phaskas „dzika kaczka”. Gatunek typowy: Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758.
 Phasianurus: gr. φασιανος phasianos „bażant”; ουρα oura „ogon”. Gatunek typowy: Phasianurus vigorsii Wagler, 1832 (= Anas Bahamensis Linnaeus, 1758).
 Paecilonitta (Poecilonitta, Poecilonetta, Paecilonetta): gr. ποικιλος poikilos „cętkowany”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas Bahamensis Linnaeus, 1758.
 Virago: łac. virago, viraginis „bohaterka, wojowniczka”, od virgo, virginis „panna”. Gatunek typowy: Mareca castanea Eyton, 1838.
 Elasmonetta: gr. ελασμος elasmos „płyta”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas chlorotis G.R. Gray, 1845.
 Polionetta: gr. πολιος polios „szary”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas poecilorhyncha J.R. Forster, 1781.
 Dafilula: zdrobnienie nazwy rodzaju Dafila Stephens, 1824. Gatunek typowy: Querquedula eatoni Sharpe, 1875.
 Horizonetta: gr. ὁριζω horizō „ograniczać”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas laysanensis Rothschild, 1892.
 Afranas: łac. Afer, Afra „afrykański”, od Africa „Afryka”; anas, anatis „kaczka”. Gatunek typowy: Anas undulata C.F. Dubois, 1839.
 Melananas: łac. melas, melanos „czarny”, od gr. μελας melas, μελανος melanos „czarny”; anas, anatis „kaczka”. Gatunek typowy: Anas sparsa Eyton, 1838.
 Notonetta: gr. νοτος notos „południe”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas capensis J.F. Gmelin, 1789.
 Xenonetta: gr. ξενος xenos „obcy”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Xenonetta nesiotis J.H. Fleming, 1935
 Dafilonettion: rodzaj Dafila Stephens, 1824; rodzaj Nettion Kaup, 1829. Gatunek typowy: Anas flavirostris Vieillot, 1816.
 Philippinetta: Filipiny ; greckie νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas luzonica Fraser, 1839.
 Aethiopinetta: grc. Αιθιοπια Aithiopia „etiopski”, od αιθω aithō „palić się”; ωψ ōps, ωπος ōpos „twarz”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas erythrorhyncha J.F. Gmelin, 1789.
 Pachyanas: gr. παχυς pakhus „duży, tęgi”; łac. anas, anatis „kaczka”. Gatunek typowy: Pachyanas chathamica Oliver, 1955.

Podział systematyczny 
Przeprowadzone niedawno badania filogenetyczne sugerują, że rodzaj Anas nie jest monofiletyczny w stosunku do rodzajów Tachyeres, Amazonetta, Speculanas i Lophonetta i dlatego zachodzi potrzeba podziału Anas na kilka mniejszych taksonów: Spatula (A. querquedula, A. hottentota, A. puna, A. versicolor, A. platalea, A. smithii, A. rhynchotis, A. clypeata, A. cyanoptera, A. discors), Sibirionetta (A. formosa), Mareca (A. falcata, A.  strepera, A.  penelope, A.  americana, A.  sibilatrix) i Anas. Do rodzaju należą następujące gatunki:

Fragment kladogramu obejmujący gatunki z rodzaju Anas:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kaczkowate